|-
|(68001)||2000 XS33|| align=right|14,6|| align=right|2,368|| align=right|0,143|| align=right|7,15|| align=right|3,644||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68002)||2000 XK34|| align=right|14,1|| align=right|3,140|| align=right|0,252|| align=right|15,79|| align=right|5,562||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68003)||2000 XJ35|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,054|| align=right|14,00|| align=right|4,278||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68004)||2000 XD38|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,108|| align=right|14,51|| align=right|3,813||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68005)||2000 XQ47|| align=right|15,3|| align=right|2,243|| align=right|0,054|| align=right|9,09|| align=right|3,359||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68006)||2000 XR48|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,113|| align=right|10,03|| align=right|3,337||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68007)||2000 XD52|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,129|| align=right|5,82|| align=right|3,656||MBA||6. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68008)||2000 XB54|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,186|| align=right|6,48|| align=right|3,367||MBA||5. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(68009)||2000 YD4|| align=right|15,8|| align=right|2,196|| align=right|0,115|| align=right|4,41|| align=right|3,253||MBA||21. december 2000||Zeno||T. Stafford
|-
|(68010)||2000 YL6|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,205|| align=right|5,16|| align=right|3,344||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68011)||2000 YK7|| align=right|15,2|| align=right|2,461|| align=right|0,118|| align=right|5,41|| align=right|3,860||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68012)||2000 YQ7|| align=right|13,7|| align=right|2,678|| align=right|0,173|| align=right|18,58|| align=right|4,381||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68013)||2000 YT7|| align=right|15,3|| align=right|2,807|| align=right|0,153|| align=right|14,27|| align=right|4,703||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68014)||2000 YF10|| align=right|13,1|| align=right|3,181|| align=right|0,019|| align=right|20,66|| align=right|5,672||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68015)||2000 YR10|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,181|| align=right|4,65|| align=right|3,631||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68016)||2000 YW10|| align=right|14,2|| align=right|2,658|| align=right|0,075|| align=right|13,77|| align=right|4,332||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68017)||2000 YX10|| align=right|15,1|| align=right|2,517|| align=right|0,128|| align=right|10,66|| align=right|3,992||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68018)||2000 YQ12|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,178|| align=right|3,31|| align=right|3,629||MBA||25. december 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(68019)||2000 YS15|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,187|| align=right|4,19|| align=right|3,751||MBA||22. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68020)||2000 YJ17|| align=right|14,7|| align=right|2,242|| align=right|0,195|| align=right|4,89|| align=right|3,357||MBA||28. december 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(68021)||2000 YU17|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,212|| align=right|2,86|| align=right|3,578||MBA||29. december 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(68022)||2000 YP18|| align=right|14,9|| align=right|2,634|| align=right|0,267|| align=right|5,48|| align=right|4,274||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68023)||2000 YW18|| align=right|13,2|| align=right|3,237|| align=right|0,049|| align=right|21,70|| align=right|5,824||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68024)||2000 YY19|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,213|| align=right|5,44|| align=right|3,564||MBA||22. december 2000||Needville||Needville
|-
|(68025)||2000 YV21|| align=right|14,2|| align=right|2,403|| align=right|0,166|| align=right|7,14|| align=right|3,724||MBA||29. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68026)||2000 YU24|| align=right|14,2|| align=right|3,221|| align=right|0,133|| align=right|3,01|| align=right|5,779||MBA||28. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68027)||2000 YN26|| align=right|15,7|| align=right|2,728|| align=right|0,196|| align=right|10,09|| align=right|4,504||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68028)||2000 YD28|| align=right|15,8|| align=right|2,688|| align=right|0,209|| align=right|13,38|| align=right|4,406||MBA||26. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(68029)||2000 YG28|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,162|| align=right|16,84|| align=right|5,486||MBA||26. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(68030)||2000 YL28|| align=right|14,7|| align=right|2,755|| align=right|0,234|| align=right|16,17|| align=right|4,572||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(68031)||2000 YK29|| align=right|18,2|| align=right|1,377|| align=right|0,129|| align=right|15,18|| align=right|1,615||AMR||24. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(68032)||2000 YV30|| align=right|15,0|| align=right|2,844|| align=right|0,080|| align=right|14,17|| align=right|4,796||MBA||26. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68033)||2000 YQ32|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,207|| align=right|4,65|| align=right|3,448||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68034)||2000 YV33|| align=right|15,8|| align=right|2,439|| align=right|0,180|| align=right|4,45|| align=right|3,809||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68035)||2000 YB34|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,117|| align=right|13,75|| align=right|4,413||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68036)||2000 YH35|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,102|| align=right|12,72|| align=right|4,110||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68037)||2000 YU35|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,067|| align=right|5,32|| align=right|3,608||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68038)||2000 YP39|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,080|| align=right|8,67|| align=right|4,377||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68039)||2000 YQ39|| align=right|14,5|| align=right|2,759|| align=right|0,057|| align=right|13,99|| align=right|4,581||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68040)||2000 YW41|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,174|| align=right|5,52|| align=right|3,581||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68041)||2000 YE42|| align=right|15,4|| align=right|2,291|| align=right|0,214|| align=right|4,36|| align=right|3,467||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68042)||2000 YR42|| align=right|15,8|| align=right|2,476|| align=right|0,147|| align=right|2,34|| align=right|3,895||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68043)||2000 YT42|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,110|| align=right|5,91|| align=right|3,514||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68044)||2000 YX42|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,181|| align=right|5,26|| align=right|3,707||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68045)||2000 YN44|| align=right|14,8|| align=right|2,629|| align=right|0,073|| align=right|13,31|| align=right|4,262||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68046)||2000 YP45|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,236|| align=right|2,75|| align=right|3,692||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68047)||2000 YK47|| align=right|15,6|| align=right|2,443|| align=right|0,147|| align=right|2,09|| align=right|3,819||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68048)||2000 YE48|| align=right|16,1|| align=right|2,456|| align=right|0,216|| align=right|3,01|| align=right|3,848||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68049)||2000 YK49|| align=right|15,4|| align=right|2,433|| align=right|0,184|| align=right|6,69|| align=right|3,794||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68050)||2000 YR50|| align=right|14,3|| align=right|2,357|| align=right|0,197|| align=right|11,11|| align=right|3,618||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68051)||2000 YU51|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,267|| align=right|3,18|| align=right|3,561||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68052)||2000 YD52|| align=right|16,2|| align=right|2,437|| align=right|0,187|| align=right|0,55|| align=right|3,804||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68053)||2000 YJ53|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,210|| align=right|3,31|| align=right|3,587||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68054)||2000 YQ54|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,166|| align=right|3,59|| align=right|3,785||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68055)||2000 YF56|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,171|| align=right|7,29|| align=right|3,484||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68056)||2000 YM56|| align=right|16,2|| align=right|2,447|| align=right|0,189|| align=right|2,53|| align=right|3,827||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68057)||2000 YL60|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,209|| align=right|15,41|| align=right|5,505||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68058)||2000 YY60|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,229|| align=right|2,52|| align=right|3,616||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68059)||2000 YC61|| align=right|14,2|| align=right|3,103|| align=right|0,122|| align=right|14,90|| align=right|5,465||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68060)||2000 YT62|| align=right|14,0|| align=right|3,118|| align=right|0,078|| align=right|17,74|| align=right|5,504||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68061)||2000 YF63|| align=right|16,6|| align=right|2,356|| align=right|0,215|| align=right|1,17|| align=right|3,615||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68062)||2000 YT64|| align=right|16,1|| align=right|2,756|| align=right|0,112|| align=right|2,92|| align=right|4,576||MBA||28. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68063)||2000 YJ66|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,458|| align=right|5,76|| align=right|3,568||AMR||30. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68064)||2000 YU67|| align=right|15,2|| align=right|2,420|| align=right|0,131|| align=right|6,99|| align=right|3,763||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68065)||2000 YG68|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,220|| align=right|4,13|| align=right|4,269||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68066)||2000 YE71|| align=right|17,5|| align=right|2,345|| align=right|0,191|| align=right|2,89|| align=right|3,591||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68067)||2000 YM72|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,062|| align=right|20,84|| align=right|4,126||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68068)||2000 YF73|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,073|| align=right|8,94|| align=right|3,511||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68069)||2000 YN73|| align=right|15,7|| align=right|2,419|| align=right|0,097|| align=right|2,67|| align=right|3,762||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68070)||2000 YR73|| align=right|13,4|| align=right|3,141|| align=right|0,050|| align=right|16,37|| align=right|5,567||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68071)||2000 YV80|| align=right|15,7|| align=right|2,303|| align=right|0,228|| align=right|3,93|| align=right|3,494||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68072)||2000 YV84|| align=right|16,2|| align=right|2,383|| align=right|0,189|| align=right|4,60|| align=right|3,678||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68073)||2000 YZ84|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,205|| align=right|7,27|| align=right|3,729||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68074)||2000 YH85|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,190|| align=right|1,60|| align=right|3,738||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68075)||2000 YN86|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,194|| align=right|2,71|| align=right|3,775||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68076)||2000 YT87|| align=right|16,2|| align=right|2,431|| align=right|0,186|| align=right|3,16|| align=right|3,791||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68077)||2000 YM90|| align=right|15,7|| align=right|2,777|| align=right|0,051|| align=right|3,88|| align=right|4,627||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68078)||2000 YV93|| align=right|14,8|| align=right|3,154|| align=right|0,100|| align=right|7,52|| align=right|5,601||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68079)||2000 YM95|| align=right|15,9|| align=right|2,530|| align=right|0,066|| align=right|5,30|| align=right|4,024||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68080)||2000 YO96|| align=right|16,5|| align=right|2,582|| align=right|0,150|| align=right|5,88|| align=right|4,147||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68081)||2000 YQ97|| align=right|16,5|| align=right|2,630|| align=right|0,103|| align=right|1,23|| align=right|4,265||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68082)||2000 YF101|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,161|| align=right|9,97|| align=right|3,478||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68083)||2000 YH101|| align=right|15,5|| align=right|2,330|| align=right|0,159|| align=right|7,74|| align=right|3,555||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68084)||2000 YY102|| align=right|14,9|| align=right|2,698|| align=right|0,055|| align=right|14,93|| align=right|4,431||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68085)||2000 YH104|| align=right|12,7|| align=right|3,156|| align=right|0,235|| align=right|25,17|| align=right|5,607||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68086)||2000 YX104|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,255|| align=right|13,24|| align=right|4,259||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68087)||2000 YP105|| align=right|13,7|| align=right|2,738|| align=right|0,053|| align=right|12,45|| align=right|4,530||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68088)||2000 YC107|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,132|| align=right|6,78|| align=right|3,550||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68089)||2000 YS108|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,155|| align=right|2,49|| align=right|3,552||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68090)||2000 YN109|| align=right|16,3|| align=right|2,601|| align=right|0,139|| align=right|8,06|| align=right|4,195||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68091)||2000 YR109|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,113|| align=right|6,83|| align=right|3,741||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68092)||2000 YV109|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,220|| align=right|3,25|| align=right|3,648||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68093)||2000 YC110|| align=right|15,6|| align=right|2,275|| align=right|0,153|| align=right|5,48|| align=right|3,430||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68094)||2000 YU110|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,251|| align=right|3,98|| align=right|3,618||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68095)||2000 YJ112|| align=right|15,0|| align=right|2,314|| align=right|0,159|| align=right|5,10|| align=right|3,520||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68096)||2000 YW113|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,218|| align=right|5,02|| align=right|3,628||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68097)||2000 YJ115|| align=right|15,3|| align=right|2,589|| align=right|0,094|| align=right|8,39|| align=right|4,164||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68098)||2000 YR116|| align=right|14,0|| align=right|3,116|| align=right|0,057|| align=right|17,69|| align=right|5,501||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68099)||2000 YX118|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,068|| align=right|11,42|| align=right|4,589||MBA||27. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68100)||2000 YV120|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,152|| align=right|4,42|| align=right|3,423||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68101)||2000 YK121|| align=right|14,9|| align=right|2,287|| align=right|0,173|| align=right|23,66|| align=right|3,458||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68102)||2000 YZ121|| align=right|15,8|| align=right|2,526|| align=right|0,154|| align=right|13,19|| align=right|4,015||MBA||23. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68103)||2000 YM122|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,137|| align=right|12,19|| align=right|4,120||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68104)||2000 YU125|| align=right|14,1|| align=right|2,975|| align=right|0,072|| align=right|10,82|| align=right|5,132||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68105)||2000 YV126|| align=right|14,8|| align=right|2,718|| align=right|0,157|| align=right|10,90|| align=right|4,479||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68106)||2000 YK128|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,215|| align=right|5,29|| align=right|3,610||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(68107)||2000 YG132|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,087|| align=right|3,68|| align=right|4,179||MBA||30. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68108)||2000 YN132|| align=right|13,7|| align=right|2,617|| align=right|0,127|| align=right|14,37|| align=right|4,233||MBA||30. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68109)||2000 YH135|| align=right|14,5|| align=right|2,472|| align=right|0,102|| align=right|8,72|| align=right|3,885||MBA||17. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68110)||2000 YL135|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,189|| align=right|5,49|| align=right|3,360||MBA||17. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68111)||2000 YT139|| align=right|15,6|| align=right|2,637|| align=right|0,071|| align=right|11,60|| align=right|4,282||MBA||27. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68112)||2000 YC143|| align=right|13,4|| align=right|5,270|| align=right|0,082|| align=right|5,06|| align=right|12,10||JUT||19. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68113)||2000 YE143|| align=right|15,5|| align=right|2,454|| align=right|0,081|| align=right|4,41|| align=right|3,843||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68114)||2001 AC|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,250|| align=right|3,61|| align=right|3,627||MBA||1. januar 2001||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(68115)||2001 AA2|| align=right|16,4|| align=right|2,253|| align=right|0,163|| align=right|4,86|| align=right|3,382||MBA||3. januar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68116)||2001 AZ3|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,134|| align=right|3,36|| align=right|3,579||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68117)||2001 AF5|| align=right|14,2|| align=right|2,746|| align=right|0,072|| align=right|4,56|| align=right|4,551||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68118)||2001 AO5|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,135|| align=right|3,26|| align=right|4,182||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68119)||2001 AX5|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,241|| align=right|4,46|| align=right|3,679||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68120)||2001 AT10|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,180|| align=right|4,11|| align=right|3,626||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68121)||2001 AS11|| align=right|16,7|| align=right|2,565|| align=right|0,190|| align=right|4,82|| align=right|4,108||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68122)||2001 AY11|| align=right|16,5|| align=right|2,516|| align=right|0,110|| align=right|2,76|| align=right|3,990||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68123)||2001 AU12|| align=right|16,0|| align=right|2,586|| align=right|0,143|| align=right|4,87|| align=right|4,157||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68124)||2001 AF15|| align=right|15,1|| align=right|2,852|| align=right|0,082|| align=right|15,66|| align=right|4,815||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68125)||2001 AO15|| align=right|15,3|| align=right|2,745|| align=right|0,057|| align=right|5,71|| align=right|4,546||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68126)||2001 AY15|| align=right|15,6|| align=right|2,526|| align=right|0,219|| align=right|2,56|| align=right|4,014||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68127)||2001 AZ15|| align=right|14,6|| align=right|2,308|| align=right|0,258|| align=right|4,07|| align=right|3,505||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68128)||2001 AC17|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,185|| align=right|12,99|| align=right|4,280||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68129)||2001 AH17|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,234|| align=right|11,53|| align=right|3,778||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68130)||2001 AO17|| align=right|12,7|| align=right|2,672|| align=right|0,184|| align=right|13,06|| align=right|4,366||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68131)||2001 AR17|| align=right|14,2|| align=right|2,976|| align=right|0,053|| align=right|8,97|| align=right|5,134||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68132)||2001 AG18|| align=right|13,5|| align=right|3,138|| align=right|0,112|| align=right|14,38|| align=right|5,559||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68133)||2001 AQ18|| align=right|13,0|| align=right|2,615|| align=right|0,045|| align=right|13,19|| align=right|4,227||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68134)||2001 AT18|| align=right|14,3|| align=right|2,279|| align=right|0,285|| align=right|26,61|| align=right|3,439||MBA||4. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68135)||2001 AJ20|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,269|| align=right|3,64|| align=right|3,765||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68136)||2001 AZ20|| align=right|15,3|| align=right|2,438|| align=right|0,078|| align=right|6,73|| align=right|3,807||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68137)||2001 AF24|| align=right|14,3|| align=right|3,111|| align=right|0,050|| align=right|17,06|| align=right|5,485||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68138)||2001 AU24|| align=right|14,0|| align=right|3,177|| align=right|0,261|| align=right|9,22|| align=right|5,661||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68139)||2001 AV24|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,091|| align=right|6,36|| align=right|3,462||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68140)||2001 AA27|| align=right|15,1|| align=right|2,242|| align=right|0,184|| align=right|6,30|| align=right|3,356||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68141)||2001 AX29|| align=right|16,0|| align=right|2,329|| align=right|0,164|| align=right|7,26|| align=right|3,555||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68142)||2001 AX31|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,076|| align=right|5,63|| align=right|3,386||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68143)||2001 AK36|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,185|| align=right|6,47|| align=right|3,788||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68144)||2001 AW38|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,059|| align=right|4,11|| align=right|4,483||MBA||1. januar 2001||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(68145)||2001 AF44|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,199|| align=right|22,01|| align=right|3,451||MBA||7. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68146)||2001 AJ44|| align=right|14,7|| align=right|2,330|| align=right|0,270|| align=right|21,20|| align=right|3,556||MBA||7. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68147)||2001 AW44|| align=right|13,4|| align=right|3,103|| align=right|0,210|| align=right|15,49|| align=right|5,466||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68148)||2001 AG45|| align=right|13,6|| align=right|3,104|| align=right|0,174|| align=right|17,63|| align=right|5,468||MBA||15. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68149)||2001 AM45|| align=right|15,8|| align=right|2,269|| align=right|0,204|| align=right|4,15|| align=right|3,417||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68150)||2001 AC49|| align=right|17,1|| align=right|2,428|| align=right|0,140|| align=right|7,11|| align=right|3,782||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68151)||2001 AO49|| align=right|15,9|| align=right|2,690|| align=right|0,095|| align=right|4,87|| align=right|4,412||MBA||15. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68152)||2001 BO|| align=right|13,9|| align=right|2,628|| align=right|0,068|| align=right|15,46|| align=right|4,259||MBA||17. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68153)||2001 BV|| align=right|15,2|| align=right|2,340|| align=right|0,090|| align=right|7,38|| align=right|3,578||MBA||17. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68154)||2001 BD1|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,048|| align=right|9,96|| align=right|5,473||MBA||16. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68155)||2001 BM9|| align=right|15,3|| align=right|2,467|| align=right|0,157|| align=right|6,86|| align=right|3,873||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68156)||2001 BE11|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,071|| align=right|13,31|| align=right|5,366||MBA||16. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68157)||2001 BN13|| align=right|14,8|| align=right|2,974|| align=right|0,108|| align=right|9,97|| align=right|5,129||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68158)||2001 BV14|| align=right|13,8|| align=right|2,735|| align=right|0,169|| align=right|13,66|| align=right|4,523||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68159)||2001 BJ15|| align=right|14,4|| align=right|3,019|| align=right|0,035|| align=right|8,78|| align=right|5,246||MBA||21. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68160)||2001 BC18|| align=right|16,7|| align=right|2,352|| align=right|0,177|| align=right|8,66|| align=right|3,606||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68161)||2001 BQ21|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,215|| align=right|12,79|| align=right|3,820||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68162)||2001 BY21|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,136|| align=right|1,72|| align=right|3,456||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68163)||2001 BJ22|| align=right|16,2|| align=right|2,252|| align=right|0,231|| align=right|8,28|| align=right|3,380||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68164)||2001 BD26|| align=right|14,8|| align=right|2,807|| align=right|0,067|| align=right|7,87|| align=right|4,703||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68165)||2001 BH28|| align=right|15,3|| align=right|2,707|| align=right|0,054|| align=right|2,81|| align=right|4,454||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68166)||2001 BM28|| align=right|14,2|| align=right|2,596|| align=right|0,174|| align=right|17,94|| align=right|4,183||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68167)||2001 BV28|| align=right|15,3|| align=right|2,744|| align=right|0,045|| align=right|6,73|| align=right|4,545||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68168)||2001 BN30|| align=right|15,3|| align=right|2,400|| align=right|0,267|| align=right|9,54|| align=right|3,718||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68169)||2001 BD32|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,100|| align=right|13,63|| align=right|4,425||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68170)||2001 BS32|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,257|| align=right|9,49|| align=right|4,097||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68171)||2001 BL33|| align=right|14,1|| align=right|3,044|| align=right|0,096|| align=right|10,31|| align=right|5,310||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68172)||2001 BE34|| align=right|13,4|| align=right|3,013|| align=right|0,023|| align=right|9,31|| align=right|5,228||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68173)||2001 BG37|| align=right|15,8|| align=right|2,714|| align=right|0,079|| align=right|4,86|| align=right|4,470||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68174)||2001 BY39|| align=right|15,1|| align=right|2,997|| align=right|0,090|| align=right|5,34|| align=right|5,188||MBA||24. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68175)||2001 BL45|| align=right|14,8|| align=right|2,532|| align=right|0,247|| align=right|4,20|| align=right|4,028||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68176)||2001 BK46|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,138|| align=right|8,47|| align=right|4,507||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68177)||2001 BY46|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,226|| align=right|12,77|| align=right|4,527||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68178)||2001 BJ47|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,183|| align=right|14,22|| align=right|4,564||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68179)||2001 BO47|| align=right|13,9|| align=right|3,223|| align=right|0,105|| align=right|9,76|| align=right|5,784||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68180)||2001 BB48|| align=right|14,2|| align=right|2,783|| align=right|0,175|| align=right|8,40|| align=right|4,641||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68181)||2001 BK49|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,182|| align=right|12,46|| align=right|4,274||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68182)||2001 BS49|| align=right|14,7|| align=right|2,567|| align=right|0,186|| align=right|12,60|| align=right|4,112||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68183)||2001 BL50|| align=right|16,2|| align=right|2,400|| align=right|0,290|| align=right|9,76|| align=right|3,716||MBA||24. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68184)||2001 BO50|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,229|| align=right|9,60|| align=right|3,645||MBA||25. januar 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(68185)||2001 BX50|| align=right|13,4|| align=right|2,576|| align=right|0,182|| align=right|14,13|| align=right|4,133||MBA||28. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(68186)||2001 BZ51|| align=right|16,2|| align=right|2,716|| align=right|0,072|| align=right|3,18|| align=right|4,474||MBA||17. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68187)||2001 BY53|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,132|| align=right|16,40|| align=right|4,404||MBA||18. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68188)||2001 BZ57|| align=right|16,3|| align=right|2,697|| align=right|0,048|| align=right|2,92|| align=right|4,430||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68189)||2001 BC58|| align=right|15,4|| align=right|2,474|| align=right|0,198|| align=right|9,06|| align=right|3,891||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68190)||2001 BD58|| align=right|14,4|| align=right|3,049|| align=right|0,014|| align=right|5,62|| align=right|5,324||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68191)||2001 BG60|| align=right|13,1|| align=right|2,995|| align=right|0,078|| align=right|9,81|| align=right|5,183||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68192)||2001 BV61|| align=right|13,2|| align=right|2,596|| align=right|0,110|| align=right|14,56|| align=right|4,183||MBA||31. januar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68193)||2001 BA62|| align=right|15,3|| align=right|3,028|| align=right|0,057|| align=right|11,53|| align=right|5,269||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68194)||2001 BF64|| align=right|15,0|| align=right|2,332|| align=right|0,189|| align=right|9,67|| align=right|3,561||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68195)||2001 BT64|| align=right|15,0|| align=right|2,844|| align=right|0,072|| align=right|10,79|| align=right|4,795||MBA||31. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68196)||2001 BP65|| align=right|14,1|| align=right|2,982|| align=right|0,072|| align=right|9,24|| align=right|5,149||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68197)||2001 BU65|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,147|| align=right|16,82|| align=right|5,627||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68198)||2001 BP71|| align=right|15,1|| align=right|3,060|| align=right|0,053|| align=right|2,99|| align=right|5,353||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68199)||2001 BL74|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,192|| align=right|6,96|| align=right|4,033||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68200)||2001 BQ76|| align=right|15,5|| align=right|3,099|| align=right|0,056|| align=right|1,25|| align=right|5,454||MBA||26. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68201)||2001 BP77|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,170|| align=right|6,26|| align=right|4,051||MBA||26. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68202)||2001 BM78|| align=right|14,9|| align=right|2,990|| align=right|0,088|| align=right|10,06|| align=right|5,170||MBA||24. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68203)||2001 BC80|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,188|| align=right|1,89|| align=right|3,699||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68204)||2001 BR80|| align=right|16,0|| align=right|2,758|| align=right|0,087|| align=right|9,49|| align=right|4,580||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68205)||2001 CS|| align=right|14,1|| align=right|2,614|| align=right|0,246|| align=right|28,21|| align=right|4,225||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68206)||2001 CX2|| align=right|13,5|| align=right|3,059|| align=right|0,129|| align=right|12,33|| align=right|5,350||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68207)||2001 CE3|| align=right|14,3|| align=right|3,058|| align=right|0,062|| align=right|11,47|| align=right|5,346||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68208)||2001 CX3|| align=right|15,3|| align=right|2,533|| align=right|0,208|| align=right|6,29|| align=right|4,030||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68209)||2001 CV6|| align=right|14,3|| align=right|2,802|| align=right|0,136|| align=right|8,34|| align=right|4,691||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68210)||2001 CQ7|| align=right|13,9|| align=right|3,167|| align=right|0,076|| align=right|9,92|| align=right|5,636||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68211)||2001 CH12|| align=right|14,7|| align=right|3,045|| align=right|0,048|| align=right|10,85|| align=right|5,312||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68212)||2001 CM13|| align=right|13,8|| align=right|3,165|| align=right|0,161|| align=right|12,31|| align=right|5,629||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68213)||2001 CA22|| align=right|16,5|| align=right|2,688|| align=right|0,100|| align=right|2,75|| align=right|4,407||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68214)||2001 CF23|| align=right|15,5|| align=right|2,964|| align=right|0,009|| align=right|8,55|| align=right|5,103||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68215)||2001 CK25|| align=right|16,4|| align=right|2,357|| align=right|0,208|| align=right|3,24|| align=right|3,618||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68216)||2001 CV26|| align=right|16,4|| align=right|1,321|| align=right|0,328|| align=right|17,99|| align=right|1,518||APL PHA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68217)||2001 CX26|| align=right|13,5|| align=right|3,225|| align=right|0,047|| align=right|15,17|| align=right|5,791||MBA||1. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|68218 Nealgalt||2001 CO31|| align=right|15,2|| align=right|3,034|| align=right|0,116|| align=right|2,79|| align=right|5,285||MBA||12. februar 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(68219)||2001 CJ38|| align=right|13,1|| align=right|3,211|| align=right|0,251|| align=right|25,05|| align=right|5,752||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68220)||2001 CT38|| align=right|13,4|| align=right|2,438|| align=right|0,229|| align=right|20,30|| align=right|3,806||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68221)||2001 CP47|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,110|| align=right|6,07|| align=right|3,608||MBA||12. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68222)||2001 CQ47|| align=right|14,0|| align=right|2,851|| align=right|0,077|| align=right|12,33|| align=right|4,812||MBA||12. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68223)||2001 DJ|| align=right|13,1|| align=right|3,223|| align=right|0,057|| align=right|21,46|| align=right|5,786||MBA||16. februar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68224)||2001 DG11|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,049|| align=right|12,30|| align=right|5,481||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68225)||2001 DV12|| align=right|14,5|| align=right|3,092|| align=right|0,167|| align=right|13,20|| align=right|5,437||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68226)||2001 DM18|| align=right|14,8|| align=right|2,356|| align=right|0,181|| align=right|7,25|| align=right|3,615||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68227)||2001 DZ20|| align=right|13,8|| align=right|3,077|| align=right|0,180|| align=right|10,28|| align=right|5,397||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68228)||2001 DD22|| align=right|13,7|| align=right|2,664|| align=right|0,196|| align=right|16,63|| align=right|4,348||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68229)||2001 DL30|| align=right|17,1|| align=right|2,433|| align=right|0,154|| align=right|1,44|| align=right|3,795||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68230)||2001 DT32|| align=right|14,9|| align=right|3,138|| align=right|0,045|| align=right|12,45|| align=right|5,557||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68231)||2001 DO33|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,188|| align=right|13,41|| align=right|4,377||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68232)||2001 DM35|| align=right|14,7|| align=right|2,780|| align=right|0,135|| align=right|8,50|| align=right|4,634||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68233)||2001 DY35|| align=right|16,2|| align=right|2,361|| align=right|0,228|| align=right|0,45|| align=right|3,628||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68234)||2001 DM38|| align=right|15,0|| align=right|2,932|| align=right|0,020|| align=right|10,96|| align=right|5,021||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68235)||2001 DV38|| align=right|14,8|| align=right|3,104|| align=right|0,067|| align=right|10,59|| align=right|5,467||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68236)||2001 DZ39|| align=right|15,9|| align=right|2,612|| align=right|0,099|| align=right|5,04|| align=right|4,220||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68237)||2001 DB40|| align=right|16,3|| align=right|2,534|| align=right|0,113|| align=right|3,33|| align=right|4,032||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68238)||2001 DP40|| align=right|16,0|| align=right|2,645|| align=right|0,151|| align=right|10,18|| align=right|4,301||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68239)||2001 DB47|| align=right|16,5|| align=right|2,344|| align=right|0,185|| align=right|3,18|| align=right|3,588||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68240)||2001 DW55|| align=right|15,8|| align=right|3,029|| align=right|0,174|| align=right|1,94|| align=right|5,271||MBA||16. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68241)||2001 DT59|| align=right|15,7|| align=right|2,372|| align=right|0,195|| align=right|6,58|| align=right|3,652||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68242)||2001 DW59|| align=right|14,9|| align=right|2,313|| align=right|0,102|| align=right|6,43|| align=right|3,517||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68243)||2001 DO60|| align=right|15,9|| align=right|2,778|| align=right|0,066|| align=right|5,24|| align=right|4,629||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68244)||2001 DM68|| align=right|14,1|| align=right|3,005|| align=right|0,154|| align=right|11,36|| align=right|5,208||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68245)||2001 DQ68|| align=right|14,7|| align=right|3,184|| align=right|0,104|| align=right|0,72|| align=right|5,682||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68246)||2001 DS70|| align=right|16,4|| align=right|2,225|| align=right|0,173|| align=right|4,29|| align=right|3,318||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68247)||2001 DV70|| align=right|13,4|| align=right|3,966|| align=right|0,145|| align=right|3,22|| align=right|7,898||HLD||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68248)||2001 DY71|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,077|| align=right|8,18|| align=right|5,637||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68249)||2001 DY73|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,167|| align=right|2,67|| align=right|3,669||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68250)||2001 DZ73|| align=right|14,8|| align=right|2,655|| align=right|0,107|| align=right|15,17|| align=right|4,326||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov